Kaim steht für:

 Kaim (auch Kayn; Kajim; † 1194), Bischof von Olmütz

Kaim ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Kaim (1825–1887), Lehrer, Musiker und Komponist

 Franz Kaim (1856–1935), deutscher Konzertunternehmer und Autor
 Heinrich Kaim (1792–1874), Musterlehrer und Gesangsleiter
 Ignatius Gottfried Kaim (1746–1778), österreichischer Chemiker
 Isidor Kaim (1817–um 1870), deutscher Rechtsanwalt und Publizist
 Konrad Valentin von Kaim (1737–1801), österreichischer Feldmarschallleutnant
 Lorenz Kaim (1813–1885), deutscher Maler
 Markus Kaim (* 1968), deutscher Politikwissenschaftler
 Wolfgang Kaim (* 1951), deutscher Chemiker

Siehe auch:

 Kaim-Saal
 Kaim-Orchester: ursprünglicher Name der Münchner Philharmoniker
 Keim
 Kaym
 Qaim